Carlo Scarascia Mugnozza – politico italiano
 Gian Tommaso Scarascia Mugnozza – accademico e agronomo italiano